Прави копитари (лат. -{Euungulata}-, [Еуунгулата]), или само копитари, је мироред плаценталних сисара унутар кладуса Pan-Euungulata. Овај мироред сисара обухвата кладусе Mesaxonia и Paraxonia. Стручни назив за чланове овог мирореда сисара је еуунгулати.

Опис 
Прави копитари су група сисара којима је заједничка карактеристика унгулиградно кретање. Већина представника се храни биљном храном, и има велики значај за човека (говеда, коњи, камиле, свиње, овце и козе).

Класификација 
Понекад се унгулатни сисари у ширем смислу деле на:
 праве унгулатне сисаре, који обухватају савремене редове
 копитаре или непарнопрсте копитаре (-{Perissodactyla}-),
 папкаре или парнопрсте копитаре (-{Artiodactyla}-) и
 китове (-{Cetacea}-) - инфраред реда -{Artiodactyla}-, раније сматран посебним редом;
 субунгулатне или пенунгулатне, сисаре који обухватају савремене редове
 сурлаше (-{Proboscidea}-),
 морске краве (-{Sirenia}-),
 дамане (-{Hyracoidea}-) и
 цевозупке (-{Tubulidentata}-).

Литература

Спољашње везе